Файоль () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Анрі Файоль — французький гірничий інженер
 Марі Еміль Файоль — маршал Франції

Французькі прізвища